Paris-Nice 2023 var den 81. udgave af det franske etapeløb Paris-Nice. Cykelløbets otte etaper blev kørt over 1.089 km fra 5. til 12. marts 2023 med start i La Verrière og mål i Nice. Løbet var sjette arrangement på UCI World Tour 2023, og begyndte dagen før Tirreno-Adriatico.

Den samlede vinder af løbet blev slovenske Tadej Pogačar fra , foran franske David Gaudu () og danske Jonas Vingegaard (). Danske Jonas Gregaard fra  vandt løbets bjergkonkurrence.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape 

 Etapen blev aflyst af sikkerhedsmæssige årsager. Voldsomme vinde, som især forårsagede adskillige væltede træer i regionen, gjorde aflysningen af ​​etapen uundgåelig.

7. etape

8. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Startliste

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 
 
 

2023
UCI World Tour 2023